Pontarlier, une commune française ;
 le pontarlier, une boisson alcoolisée.